Biografies: 
Sant Roc, sant del  de l'àmbit occitanocatalà
Roc Boronat i Font, polític i escriptor català
Roc Brasilià, pirata neerlandès del .
Roc Casagran i Casañas, poeta i novel·lista català
Roc Chabàs Llorens, religiós i historiador valencià.
Roc Fuentes i Navarro, advocat i polític català
Roc Llop i Convalia, mestre, poeta i anarquista català
Roc Monllor Boronat, arquitecte valencià.
Roc Oliva i Isern, jugador d'hoquei sobre herba català
Roc d'Olzinelles i Miquel, monjo benedictí i historiador català
Roc Pifarré i Florejachs, metge català
Agustí Roc i Amador, esquiador i corredor de muntanya català
Tit Romili Roc Vaticà, magistrat romà del .
 Genealogia: 
 Nom masculí de persona, de vegades usat també com a cognom.
 Geografia: 
Lo Ròc (o Le Roc), municipi francès del departament de l'Òlt.
 Geologia: 
 Tros de pedra o de roca. Forma part de multitud de topònims com a sinònim de muntanya, pic o turó.
 Heràldica: 
Roc, moble o figura heràldica que simbolitza la torre dels escacs.
 Informàtica:
 ROC (o OCR), sigla del reconeixement òptic de caràcters.
 Aeronàutica:
 Règim d'ascens o ROC (Rate Of Climb).
 Jocs i esports: 
 Antic nom de la torre dels escacs.
 Comitè Olímpic Rus als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
 Mitologia: Roc''', ocell gegant de la mitologia persa i àrab.

Vegeu també 
 Sant Roc (desambiguació)